«ЗТЗ-Луч» — советский и российский футбольный клуб из Сергиева Посада. Основан не позднее 1968 года.

В 1969 году провёл единственный сезон в первенстве СССР среди команд мастеров. Занял последнее 16-е место в 9-й зоне Класса «Б» РСФСР.

Названия 
 1969—1991 — «Луч» (Загорск);
 1991—2002 — «Луч»;
 2003, 2006, 2007 — «Сергиев Посад»;
 2004—2009 — «Луч»;
 2010—2018 — «Сергиев Посад»;
 2019—2020 — СШ «Сергиев Посад-ЗТЗ»;
 с 2021 — «ЗТЗ-Луч».

Результаты выступлений

См. также 
 Темп (футбольный клуб, Загорск)
 Машиностроитель (футбольный клуб, Сергиев Посад)

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов
 Группа в ВКонтакте («Сергиев Посад»)
 Группа в ВКонтакте («Луч»)

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Спорт в Сергиевом Посаде
Футбольные клубы Московской области